Souvigné puede referirse a cualquiera de las siguientes comunas de Francia: 

 Souvigné, en el departamento de Charente.
 Souvigné, en el departamento de Deux-Sèvres.
 Souvigné, en el departamento de Indre y Loira.